
Караван — многозначное слово.
 Караван — группа людей, путешествующих вместе с торговыми, паломническими или иными целями и объединившихся для взаимной помощи и защиты в суровой или опасной местности, а также их вьючных животных: верблюдов, ослов, мулов или лошадей.
 Караван — одно из названий автомобиля с жилым помещением в фургоне, либо отдельным в виде прицепа, либо совмещённым с самим автомобилем.
 Караван — штабель торфа или кирпичей.
 Караван — карточная игра существующая в мире Fallout: New Vegas.
 Cessna 208 Caravan — лёгкий одномоторный самолёт.

 «Караван» — джазовый стандарт — мелодия, написанная Хуаном Тизолом и Дюком Эллингтоном в 1930-х годах.
 «Караван» — индийский фильм режиссёра Насира Хуссейна, вышедший в 1971 году.
 «Караван» — казахстанская газета.
 «Караван историй» — российский глянцевый журнал.
 «Караван любви» — студийный альбом, записанный Софией Ротару в 1993 году.

Фамилия 
 Караван, Дани (1930—2021) — израильский скульптор и архитектор.

Населённые пункты 
Киргизия
 Караван — название города Кербен до 2004 года
Украина
 Сумская область
 Караван — село, Лебединский район
 Харьковская область
 Караван — поселок, Люботинский городской совет
 Караван — село, Дергачёвский район
 Караван — село, Нововодолажский район
 Луганская область
 Караван-Солодкий — село, Марковский район

См. также 
 Караванная улица
 Караванное
 Караванный
 Караван-сарай (значения)